Урмия:

 Урмия — город в Иране на западном берегу озера Урмия, административный центр остана Западный Азербайджан.
 Урмия — шахрестан в составе остана Западный Азербайджан.
 Урмия — бессточное солёное озеро на северо-западе Ирана.
 Урмия — село в Краснодарском крае.
 Урмия — населённый пункт в Финляндии, в общине Суониеми (Suoniemi).
 Озеро Урмия — углеводородное озеро на Титане.